Luciano Zùccoli (1868-1929), un écrivain et journaliste italien d'origine suisse.
 Luigi Zuccoli (1815-1876), un peintre italien.